Хлебовский, Бронислав (Bronisław Chlebowski; 1846—1918) — польский историк литературы.
 Хлебовский, Лаврентий (Wawrzyniec Chlebowski; XVII век) — польский поэт.
 Хлебовский, Станислав (1835—1884) — польский художник и путешественник.

Примечания